Olshan ist der Familienname folgender Personen:

 Jitzchak Olshan (1895–1983), israelischer Richter, Präsident des Obersten Gerichts Israels
 Joseph Olshan (* 1958), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ruth Olshan (* 1970), deutsche Filmregisseurin, -produzentin und Drehbuchautorin